

Aziende 
 State Street Corporation – azienda statunitense di servizi finanziari

Urbanistica 
Stati Uniti d'America
 State Street – strada di Boston, nel Massachusetts
 State Street – strada di Chicago, nell'Illinois
 State Street – strada di New York, nell'omonimo stato prolungamento di Water Street